Kyralamm kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kyralamm (Grangärde socken, Dalarna, 667102-144287), sjö i Ludvika kommun, 
Kyralamm (Grangärde socken, Dalarna, 667920-143747), sjö i Ludvika kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn